«Приключения канонира Доласа, или Как я развязал Вторую мировую войну» () — польский художественный фильм Тадеуша Хмелевского 1970 года.

Фильм разделён на три части:
 Część I: Ucieczka (Часть I: Побег)
 Część II: Za bronią (Часть II: Следуя за армией)
 Część III: Wśród swoich (Часть III: Среди друзей)

Сюжет 

1 сентября 1939 года. Польский солдат Франтишек Долас, проспав свою станцию, просыпается ночью в поезде на польско-немецкой границе. С его выстрела в немецкого офицера, которого Долас принял за диверсанта, в результате комичных совпадений, начинается не только Вторая мировая война, но и цепь невероятных приключений в немецком лагере для военнопленных, Австрии, Югославии, во французском Иностранном легионе в Африке, в Польше, на суше, в море и в воздухе.

В ролях 
 Мариан Коциняк — Франтишек Долас (дублирует Алексей Золотницкий)
 Виргилиуш Грынь — Юзек Крыска (дублирует Виктор Авдюшко)
 Станислав Мильский — генерал (дублирует Андрей Тарасов)
 Янина Бороньска-Лонгва — Эльжбета
 Иоанна Ендрыка — Тереса (дублирует Ольга Григорьева)
 Ян Свидерский — капитан Лету (дублирует Владимир Кенигсон)
 Хенрик Лапиньский — Владислав Вахоцкий
 Бохдан Эймонт — офицер в лагере военнопленных
 Леонард Петрашак — лётчик в лагере военнопленных
 Януш Зеевский — фельдфебель в лагере военнопленных
 Эмиль Каревич — офицер гестапо (дублирует Михаил Глузский)
 Зыгмунт Зинтель — отец Себастьян (дублирует Сергей Цейц)
 Казимеж Фабисяк — отец Доминик, настоятель монастыря
 Томаш Заливский — югославский офицер
 Людвик Бенуа — югославский трактирщик
 Эльжбета Старостецкая — певица в таверне
 Здислав Кузьняр — Димо Стоядинович, югославский капитан
 Юзеф Лодыньский — кочегар на югославском корабле
 Войцех Загурский — турок, вербующий матросов на немецкий корабль
 Анджей Красицкий — французский капитан
 Вацлав Ковальский — сержант Кедрос (дублирует Юрий Боголюбов)
 Казимеж Рудзкий — капитан Ральф Пикок (дублирует Георгий Вицин)
 Лех Ордон — сержант Хопкинс (дублирует Владимир Ферапонтов)
 Малгожата Притуляк — Мирелля (дублирует Наталья Рычагова)
 Витольд Калуский — итальянский капитан
 Кристина Борович — хозяйка итальянского борделя
 Анна Гембицкая — танцовщица в борделе
 Пётр Фрончевский — итальянский солдат
 Здзислав Маклякевич — итальянский солдат
 Ежи Душиньский — итальянский солдат
 Збигнев Кочанович — председатель немецкого суда
 Людвик Касендра — монах Флориян
 Александер Фогель — Юзвяк
 Мирослав Шонерт — немецкий полицейский
 Тадеуш Сомоги — переводчик
 Эугениуш Каминьский — гестаповец Алфред
 Анджей Гавроньский — Хельмут
 Адам Циприан — Гульке
 Адольф Хроницкий — польский капитан на польско-немецкой границе
 Збигнев Лесень — пленник в лагере
 Тадеуш Теодорчик — караульный в лагере
 Войцех Бжозович — партизан

 Съёмочная группа 
 Режиссёр: Тадеуш Хмелевский
 Оператор: Ежи Ставицкий
 Композитор: Ежи Матушкевич

Съёмки проходили в Сочи, Сухуми, Ялте, Гурзуфе, Баку, окрестностях Лодзи и в Посвентне-на-Пилице.

 Факты 
 В 2001 году фильм был реставрирован и колоризирован.
 «Гжегож Бженчишчикевич из Хжоншчижевошчице» (, ) — выдуманное польское имя, ставшее известным благодаря фильму. Попав в руки немцев, Долас назвался этим замысловатым именем, чтобы поиздеваться над регистрирующим арестованных гестаповцем: записать такие анкетные данные по правилам немецкой орфографии почти невозможно. Эту сцену добавил в сценарий режиссёр фильма Тадеуш Хмелевский, а позаимствована она из романа Казимежа Сейды «Императорские королевские дезертиры» (. 1937). В романе поляк Стефан Каня представляется австрийскому офицеру как «Щепан Бженчишчевский из Мщоновечья, гмина Гжмищославице, Тщиногжехотниковского повета».

 Примечания 

 Ссылки 
  
 Описание фильма на сайте filmpolski.pl''

Фильмы по алфавиту
Фильмы Тадеуша Хмелевского
Фильмы 1970 года
Кинокомедии 1970 года
Кинокомедии Польши
Фильмы о Второй мировой войне
Военные фильмы Польши
Чёрно-белые фильмы Польши
Колоризированные фильмы
Фильмы на польском языке
Фильмы Польши 1970 года